Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 12. и 13. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. одбранио је Роберт Хартинг из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 бацача диска из 25 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих бацача диска пре првенства (10. августа 2013), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Пјотр Малаховски, ||71,84|| 8. јун  
|-
| 2.|| Роберт Хартинг, ||69,91 ||8, јун
|-
| 3.||Бен Харадин, ||68,20||10. мај 
|-
| 4.|| Julian Wruck, ||68,16||1. јун
|-
| 5.|| Мартин Вијериг, ||67,46||26. јун
|-
| 6.||Ехсан Хадади, ||66,98||26. јун
|-
| 7.||Гред Кантер,||66,97||26. јун 
|-
| 8.|| Брет Морз, ||66,84||30. јун
|-
| 9.|| Франк Касањас, ||66,16||9. март
|-
| 10.||Кејси Малон, ||66,00||19. мај 
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2013.

 Квалификационе норме 

 Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 65,00 метара (КВ), коју су испунила 3 такмичара, а осталих 9 се пласирало према постигнутом резултату (кв'''),.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном